Allegheny (rivier), een zijrivier van de rivier de Ohio
 Alleghenygebergte, een bergketen in de oostelijke Verenigde Staten, deel van de Appalachen
 Alleghenyplateau, een bergplateau dat zich uitstrekt over New York, West Virginia, Ohio, Kentucky en Tennessee
 Allegheny National Forest, een natuurgebied in Noord-Pennsylvania
 Allegany (reservaat), indianenreservaat, Cattaraugus County, New York, Verenigde Staten
 Allegheny Uprising, een film uit 1939
 Allegheny (bisdom), een rooms-katholiek titulair bisdom in de Verenigde Staten
 Allegheny Airlines, nu US Airways, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij
 alleghenybeeksalamander, een salamander uit de familie Plethodontidae
 Allegheny Portage Railroad, een voormalige spoorlijn in Pennsylvania

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Allegany (New York)
 Allegany County (Maryland)
 Allegany County (New York)
 Alleghany County (North Carolina)
 Allegheny County (Pennsylvania)
 Alleghany County (Virginia)
 Port Allegany (Pennsylvania)
 Allegheny, een stad in Pennsylvania, in 1907 geannexeerd door Pittsburgh

Zie ook
 Allegan, een plaats in Michigan